Brougier ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Brougier (1844–1934), deutscher Kaufmann und Lebensmittelunternehmer 
 Rudolf Brougier (1877–1944), österreichischer Offizier, Flügeladjutant Kaiser Karls I.